19-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 6 клубами с 27 марта по 24 октября 2010 года. Чемпионом впервые стал кочкор-атинский «Нефтчи», бишкекский «Дордой» был серебряным призером, 3-е место заняла «Абдыш-Ата» из Канта.

Участники 
В чемпионате приняли участие 6 клубов, игравших между собой в 4 круга. Изначально планировалось участие 9 команд и другая формула турнира, однако из-за политических событий в стране (см. Революция в Киргизии) с чемпионата снялись 3 клуба из южного региона — «Ак-Жол» (Араван), «Алай» (Ош) и «Жаштык-Ак-Алтын» (Кара-Суу).

К моменту снятия эти команды не провели ни одного матча (в промежуток с 27 марта по 4 апреля были сыграны только 4 матча между северными клубами).

После снятия южных команд организаторы чемпионата решили провести турнир в 6 кругов между оставшимися участниками (по 30 матчей), однако позднее формула была изменена на 4-круговой турнир.

По сравнению с участниками сезона-2009, прекратили существование или перешли в низшие дивизионы клубы «Кант-77», «Камбар-Ата» (Джалал-Абад), «Ата-Спор» (Бишкек).

Фарм-клуб «Дордоя», игравший в прошлом сезоне под названием «Плаза», не был заявлен в Высшую лигу. Вместо него в Первой лиге стали выступать «Дордой»-2 и «Дордой»-94.

Новичками сезона стали «Химик» (Кара-Балта), проведший прошлый сезон в Первой лиге «Нефтчи» (Кочкор-Ата) и возрождённая после некоторого перерыва «Алга» (Бишкек). Также дебютантом должен был стать снявшийся «Ак-Жол».

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самая крупная победа: 9:0 — 3 раза

Самая крупная победа на выезде: 30.09.2010 Химик — Абдыш-Ата 0:9

Самый результативный матч (9 голов): 9:0 — 3 раза, 3:6 — 1 раз (19.06.2010 Шер — Абдыш-Ата)

Хет-трики

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2010
Футбол в Азии в 2010 году
Спорт в Киргизии в 2010 году